Hipocorístico de Juliana ou Juliano.
Universidade da Jordânia
Jat Airways - cujo código IATA é JU

Desambiguações de siglas
Hipocorísticos